Ernst van Beieren (München, 17 december 1554 - Arnsberg, 17 februari 1612) was de jongste zoon van hertog Albrecht V van Beieren en Anna van Oostenrijk. Hij was bisschop van prinsbisdom Freising en prinsbisdom Münster en aartsbisschop-keurvorst van Keulen. In 1581 werd hij ook prins-bisschop van het prinsbisdom Luik en prins-abt van het abdijvorstendom Stavelot-Malmedy. Ernst ontving geen enkele wijding.

Bestuur in Luik 
De bisschop stichtte de eerste seminaries van Sint-Truiden en Luik, verzekerde de ontwikkeling van de steenkoolmijnen en de oprichting van metaalverwerkende fabrieken. Niettegenstaande zijn pro-Spaanse sympathieën maakte hij er een punt van om neutraal te blijven.

De prins-bisschop en het protestantisme 
Tegen het protestantisme trad hij streng op. Op 30 maart 1589 verordende hij dat alleen katholieken in het land mochten verblijven. Drukkers en boekhandelaars zouden streng gecontroleerd worden en rederijkers mochten alleen goedgekeurde stukken opvoeren. Ouders moesten hun kinderen binnen drie dagen na hun geboorte laten dopen en tijdens kerkdiensten moesten de herbergen gesloten blijven.

Belangrijk in de Beierse dynastie der prins-bisschoppen van Luik, die 136 jaar zou aanblijven, is de instelling van een coadjutor, waardoor de prins-bisschop iemand van zijn familie kon aanwijzen om hem op te volgen. Zo werd zijn opvolger Ferdinand van Beieren in 1601 op 11-jarige leeftijd coadjutor.

Ernst stond zijn paleis van Outremeuse af om er een hospitaal in te richten. In 1602 werden alle Luikenaars verplicht om zich in te schrijven in een van de XXXII Goede Standen van Luik en iedere stand had het recht om deel te nemen aan de beslissingen in het prinsbisdom Luik. In 1583 voerde hij de gregoriaanse kalender in het prinsbisdom in.

Nakomelingen
Ernst had verschillende kinderen bij verschillende maîtresses:
bij Gertrud von Plettenberg
Willem († Kasteel Höllinghofen, 10 februari 1657), baron van Höllinghofen 1610, prins-abt van het Abdijvorstendom Stavelot-Malmedy 1650
bij Magdalena Possinger
Ferdinanda
Maximiliana; ∞ (1618) Ferdinand de Billehé de Vierset
Anna Katharina

Prins-bisschop van Luik
Prins-bisschop van Münster
Prins-bisschop van Freising
Abt van Stavelot
Beieren, E
Beieren, E
Huis Beieren-München
Aartsbisschop-keurvorst van Keulen
Beieren, Ernst